Friedrichshafen steht für:
 Friedrichshafen, Kreisstadt am Bodensee
 Flugzeugbau Friedrichshafen, ein Flugzeughersteller

Friedrichshafen ist der Name folgender Schiffe:
 Friedrichshafen (Schiff, 1856), 1909 verschrottet
 Friedrichshafen (Schiff, 1909), 1944 nach Bombentreffer ausgebrannt, anschl. verschrottet
 Friedrichshafen (Schiff, 1952), ehemaliges Passagierschiff und jetzt Arbeitsschiff der BSB auf dem Bodensee
 Friedrichshafen (Schiff, 1966), Automobilfähre auf dem Bodensee

Siehe auch:

 Frederikshavn
 Fredrikshamn